Maio de 2018 é o 5º mês do ano de 2018.

 1º de maio - Edifício de 24 andares do Largo do Paiçandu desaba em incêndio no Centro de São Paulo. Ocupado por cerca de 90 famílias, bombeiros apontam ao menos uma vítima nos escombros e 34 desaparecidos.
 3 de maio - Pelo menos 110 pessoas morrem e dezenas ficam feridas após fortes tempestades de areia nos estados de Uttar Pradesh e Rajastão, norte da Índia.
 4 de maio - Concessão do Prêmio Nobel de Literatura adiada para 2019.
 15 de maio - Rússia inaugura Ponte da Crimeia, a mais longa da Europa.
 18 de maio - Mais de cem pessoas morrem após Voo Cubana de Aviación 972 cair próximo de Havana, Cuba.
 19 de maio - Filme japonês Manbiki Kazoku, de Hirokazu Kore-eda, vence a Palma de Ouro no Festival de Cannes.
 20 de maio - Nicolás Maduro reeleito presidente da Venezuela após eleições controversas, sem reconhecimento da oposição e de parte da comunidade internacional.
 21 de maio - Caminhoneiros entram em greve nacional durante cinco dias seguidos. Os motoristas protestam contra o aumento do preço dos combustíveis, o fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso e pelo fim do PIS/Cofins sobre o diesel. A paralisação afetou órgãos públicos e particulares.
 Escritor cabo-verdiano Germano Almeida vence Prémio Camões, o mais prestigiado da língua portuguesa.
 25 de maio - Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis pelo Brasil.
 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia entra em vigor e impõe rígidos controles de privacidade para cidadãos europeus ao redor do mundo.

Ver também 

 Mortes em maio de 2018

Notas e referências